Shimoda – città giapponese della prefettura di Shizuoka

Persone 
 Asami Shimoda – doppiatrice giapponese
 Hokuto Shimoda – calciatore giapponese
 Yuki Shimoda – attore statunitense
 Takashi Shimoda – ex calciatore giapponese